Gosewinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Gosewinkel (* 1956), deutscher Neuzeithistoriker
 Silvia Gosewinkel (* 1986), deutsche Politikerin (SPD)